Стефан Караджа (, настоящие имя и фамилия — Стефан Тодоров Димов ; 11 мая 1840, Ичме, Османская империя (ныне Стефан-Караджово Ямболской области Болгарии) — 30 июля 1868, г.
Русе) — болгарский национальный герой, революционер, участник национально-освободительного движения в Болгарии и Румынии, видный лидер восстания против Османской империи. Гайдукский воевода.

Биография 

Родился в крестьянской семье. По некоторым данным его далёким предком был легендарный Момчил Воевода.

В 1861 эмигрировал в Сербию, где в 1862 году был одним из основателей и участником в Первой Болгарской легии. Выполняя задания революционеров, несколько раз пересекал Дунай из Валахии. В июне 1862 году участвовал в штурме Белградской крепости, занятой турецким гарнизоном. 

После роспуска легии в сентябре 1862 года продолжал вести активную борьбу против турок. В 1867 году он присоединился ко Второму Болгарскому легиону, который оставил в следующем году, прежде чем вернуться в Румынию, где имел встречу с Хаджи Димитром. В Румынии включился в активную борьбу против турок, вступил в болгарскую революционную организацию, созданную Георгием Раковским с целью национального восстания и формирования отрядов, отправки их в Болгарию для проведения боевых действий против османов. 21 мая 1865 на квартире у Г. Раковского была сформирована чета, в которую первыми записались Хаджи Димитр и Стефан Караджа. В июне 1865 отряд переправился через Дунай и ушёл в горы, где разделился на три отдельные небольшие четы во главе с Желю Воеводой, Стефаном Караджа и Хаджи Димитром.

В июле 1868 возглавляемый им и Хаджи Димитром партизанский отряд (чета) из 129 человек в сражении с превосходящими османскими силами был разбит (между г. Свиштов и Русе, в устье р. Янтра). С. Караджа был тяжело ранен и взят в плен.

Полуживым предстал перед чрезвычайным турецким судом, созванным Мидхат-пашой, и приговорён к смертной казни через повешение, но умер от ран ещё до казни в г. Русе.

Память 

 В честь революционера были названы многие школы, училища, стадионы, библиотеки, улицы, футбольный клуб, несколько сёл (в частности, в Варненской, Добрицкой, Силистренской областях, села в котором родился герой переименовано в Стефан-Караджово).
 В честь Стефана Караджа назван горный пик на Антарктическом полуострове.
 Его изображение было воспроизведено на нескольких болгарских почтовых марках.
 В честь его памяти установлены несколько памятников, написаны песни и рассказы, в частности, «Эпопея забытых» Ивана Вазова.

См. также 
 Стефан-Караджа

Литература 
 Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . Под ред. Е. М. Жукова. 1973—1982.
 Большой Энциклопедический словарь. 2000.
 Димитър Зафиров. История на българите том V (Военна история). TRUD Publishers, 2007. — 738 с.
 Петър Димитров-Рудар В търсене на истината: (За четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджата). Pensoft Publishers, 2001 — стр. 127

Ссылки 
 Стефан Караджа

Национальные герои Болгарии
Революционеры Болгарии
Предводители восстаний против Османской империи
Умершие от ран
Приговорённые к смертной казни
История Болгарии
Казнённые в Османской империи в XIX веке